Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2011/2012 odbyły się w fińskiej miejscowości Ruka. Jednocześnie była to druga edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje zostały rozegrane 25, 26 i 27 listopada 2011. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie 5 km (kobiety) i 10 km (mężczyźni) stylem dowolnym oraz biegach handicapowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni). W klasyfikacji końcowej triumfowali Norwegowie: Marit Bjørgen wśród kobiet i Petter Northug wśród mężczyzn.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg na 5 km kobiet

Bieg na 10 km mężczyzn

Bieg na 10 km kobiet (handicap)

Bieg na 15 km mężczyzn (handicap)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

Puchar Świata w biegach narciarskich 2011/2012
Ruka Triple
2011 w Finlandii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Ruce